Lentulus var namnet på en familj tillhörande gens Papiria:

*